Филм може да се отнася за:

 разказ реализиран чрез бързо сменящи се изображения (вкл. кинофилм и телевизионен филм)
 игрален филм
 документален филм
 научнопопулярен филм
 сериен филм
 анимационен филм
 филмова лента
 фотографски филм
 тънък слой или покритие от някакъв материал